«Пам'ять століть» — історичний науковий та літературний журнал. Виходить з липня 1996 року. Засновники: Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, Історичний клуб «Планета».

Журнал зареєстровано ВАК України як фахове видання за спеціальністю «Історичні науки» (1999 р.). Основні рубрики: «Наші публікації», «До джерел», «Історія та філософія педагогічної освіти», «Дослідження. Розвідки», «Культурологія», «Політичний дискурс», «Історія науки і техніки», «Поезія. Проза. Есе», «Постаті часу», «Документи», «Критика. Бібліографія. Звідомлення», «Зафіксована мить» та ін.

Посилання 
 Пам’ять століть. 2001, чч. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Літературні журнали України
Українські історичні журнали
Друковані видання, засновані 1996
Засновані в Україні 1996